Segre je lahko:
 Emilio Gino Segrè
 Beniamino Segre
 Corrado Segre
 Segre - reka v Španiji
 Segré - kraj in občina v Franciji